Степно́й сельсове́т () — упразднённая в 2008 году административно-территориальная единица и сельское поселение (тип муниципального образования) в составе Хайбуллинского района Башкортостана. Объединён с сельским поселением Акъярский сельсовет. Административный центр и единственный населённый пункт — село Степной.

Код ОКАТО — 80255834000.

История 
Закон Республики Башкортостан от 19.11.2008 N 49-з «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан в связи с объединением отдельных сельсоветов и передачей населённых пунктов», ст.1 гласил:
 "Внести следующие изменения в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан: 45)по Хайбуллинскому району…

б) объединить Акъярский и Степной сельсоветы с сохранением наименования «Акъярский» с административным центром в селе Акъяр.

Включить село Степной Степного сельсовета в состав Акъярского сельсовета.
Утвердить границы Акъярского сельсовета согласно представленной схематической карте.
Исключить из учётных данных Степной сельсовет

Географическое положение 
На 2008 год граничил с Оренбургской областью, муниципальными образованиями: Акъярский сельсовет, Татыр-Узякский сельсовет, Новозирганский сельсовет, Фёдоровский сельсовет («Закон Республики Башкортостан от 17.12.2004 N 126-з (ред. от 19.11.2008) „О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан“»).

Природа 
Река Ташла, овраг Кайын Узяк.

Примечания 

Сельсоветы, упразднённые в 2008 году
Сельские поселения, упразднённые в 2008 году
Упразднённые муниципальные образования Хайбуллинского района
Упразднённые сельсоветы Хайбуллинского района